Каверна (англ. cavern, нем. Kaverne) може да се отнася за:

 каверна – кухина в орган, образувана при некроза на тъканите, например при туберкулоза на белия дроб, на костите и др.
 каверна – кухина в земната кора, по-голяма от 1 мм и по-малка от пещера. Обикновено възниква в ерозирали карстови скали или застинала лава, наситена с газови мехури.